Арнасай — топоним в Казахстане и Узбекистане:
 Арнасай (до 2007 года — Вячеславка) — аул в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана.
 Арнасай — посёлок в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Арнасай (сельский сход) — сельский сход граждан в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана.
 Арнасай — возможное именование Арнасайской системы озёр